Eero Savilahti, född 10 augusti 1992 i Tammerfors, Birkaland, är en finsk ishockeyspelare som för närvarande spelar i Nybro Vikings i Hockeyettan. Savilahtis moderklubb är Ilves, en hockeyklubb från hans hemstad. Med dem fick Savilahti göra debut i FM-ligan säsongen 2013/14 och förutom två säsonger med Kookoo blev kvar i Ilves till 2019. Sedan dess har han spelat med några olika lag i Mestis och Tyska andraligan. Mitt i säsongen 2020/2021 kom Savilahti till Nybro Vikings för spel i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska ishockeyspelare
Födda 1992
Levande personer
Män
Personer från Tammerfors
Spelare i Heilbronner Falken
Spelare i Ilves
Spelare i Kiekko-Vantaa
Spelare i Kookoo
Spelare i Lempäälän Kisa
Spelare i Nybro Vikings
Finländska idrottare under 2000-talet
Spelare i Koovee